

Localidades 

 Vetren (Burgas)
 Vetren (Kyustendil)
 Vetren (Pazardzhik)
 Vetren (Silistra)
 Vetren (Stara Zagora)

Desambiguações de topônimos